Взрыв на химическом заводе в Дзержинске — техногенная авария, в виде двух взрывов и последующего пожара на заводе, производящем взрывчатку. Событие произошло 1 июня 2019 года на химическом предприятии, расположенном около города Дзержинска, Нижегородской области. Разрушились пять корпусов предприятия, а также пострадали иные строения в радиусе 3 километров от эпицентра.

Арбитраж Нижегородской области разрешил спор между ФКУ «Завод имени Я. М. Свердлова», и АО "ГосНИИ «Кристалл» — не дожидаясь решения по уголовному делу, стороны подписали мировое соглашение.

Хронология событий 
1 июня примерно в 11:45 произошли два взрыва в помещении склада по хранению взрывчатых веществ завода «Кристалл». В результате возник пожар площадью около 100 м². Взрывная волна выбила 340 окон в зданиях, расположенных на расстоянии в 3 км, в том числе 70 детских садах и 31 школе. Были ранены 89 человек

Примерно через час после взрыва система оповещения жителей сообщила, что произошел взрыв на «Кристалле», и призывала сохранять спокойствие. В некоторых районах города сразу же отключилось электричество и почти не было связи.

4 июня 2019 года Роскомнадзор применил новый закон, запрещающий распространение в интернете фейков — недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, и по требованию российской Генпрокуратуры внёс в Единый реестр запрещённых сайтов несколько сообщений в соцсетях о «химической катастрофе», «новых взрывах», «погибших» и т. д. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин практически сразу после произошедших событий сообщил, что госпитализированным жителям будут выплачены компенсации: по 100 тысяч рублей из областного бюджета и по 50 тысяч из бюджета города. Компенсации были выплачены уже через два дня.

См. также 
 Взрывы в Тяньцзине
 Взрыв на химическом заводе в Сяньшуе

Примечания 

События 1 июня
Катастрофы в Нижегородской области
Техногенные катастрофы в России 2019 года
Пожары в России 2019 года
Взрывы боеприпасов на объектах их производства, транспортировки и хранения
История Дзержинска (Нижегородская область)
Взрывы в России
2010-е годы в Нижегородской области
Июнь 2019 года